Le nom Tramel, Tramell ou Trammell peut faire référence à :

 Tramel :
 Félicien Tramel (1880-1948), acteur et chanteur français

 Tramell :
 Catherine Tramell, personnage de fiction du film Basic Instinct

 Tramell :
 Bobby Lee Trammell, chanteur de rock et homme politique américain
 Sam Trammell, acteur américain
 Terrence Trammell, athlète américain 
 Trammell Crow Center, gratte-ciel situé à Dallas

Voir aussi :
 Gerhard Tremmel, entraîneur allemand de foot
 Trémel, commune française bretonne